John Surtees (Tatsfield, 11. veljače 1934. – London, 10. ožujka 2017.), britanski sportski automobilist, svjetski prvak u Formuli 1 1964. godine za tim Ferrari. Ujedno je jedini vozač u povijesti koji je osvojio svjetsko prvenstvo Formule 1 i svjetsko prvenstvo u motociklizmu "kraljevske klase" (tada do 500 cm3). Četverostruki je Svjetski motociklistički prvak u klasi 500cc. Titule je osvojio 1956., 1958., 1959. i 1960. Do danas je ostao jedini vozač koji je osvojio titulu Svjetskog prvaka u utrkama na dva i na četiri kotača. 

Osnovao je svoju trkaću momčad Surtees Racing Organisation koja se natjecala u takmičenjima Formule 1, Formule 2 i Formule 5000 od 1970. do 1978. Ambasador je zaklade Racing Steps.

Osvojena prvenstva 
Formula 1: 1964.
SP u motociklizmu - 500cc: 1956., 1958., 1959., 1960.
SP u motociklizmu - 350cc: 1958., 1959., 1960.
Can-Am: 1966.

Sažetak karijere

Osvojene utrke

Vanjske poveznice 
 John Surtees službena stranica 
 Rezultati na Isle of Man Tourist Trophy
 Biografija na f1db.com
 Podaci na statsf1.com

Svjetski prvaci u Formuli 1
Britanski vozači Formule 1
Športski motociklisti
Britanski športaši